Gramminger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gramminger (* 1966), deutscher Fußballspieler und Boxer
 Karl Gramminger (1926–2015), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Gramminger (1906–1997), deutscher Bergwacht-Pionier und Bergsteiger
 Martin Gramminger (1926–2010), deutscher Fußballspieler